Свины́е, или сви́ньи , — семейство парнокопытных из подотряда свинообразных, включающее 8 видов, в том числе единственного европейского представителя семейства — дикого кабана, который является прародителем домашней свиньи. Детёныш свиньи называется поросёнком.

Внешний вид и строение 
Для свиней характерно компактное телосложение и длинная морда, заканчивающаяся голым хрящевым подвижным «пятачком» — это приспособление для разрыхления земли в поисках корма. Клыки хорошо развитые, острые, изогнуты вверх. Конечности четырёхпалые; боковые пальцы (второй и четвертый) едва касаются земли. Как у всех парнокопытных, пальцы заканчиваются копытцами. Волосяной покров редкий, состоящий в основном из щетины. Желудок простой (исключение — бабирусса). У свиней короткое (8—10 см) и узкое влагалище, без чётко очерченных границ, которое переходит в шейку матки. Слизистая оболочка влагалища собрана в грубые продольные складки. В шейке матки различают два поперечных участка: ампулу и суженную (извилистую) часть. Рога матки длинные и тонкие, расположены петлеобразно.

Распространение и среда обитания 
Естественный ареал свиней охватывает Евразию и Африку, однако благодаря человеку домашние свиньи присутствуют на всех континентах кроме Антарктиды и везде образовали отчасти одичавшие популяции.

Питание и образ жизни 

В отличие от других современных копытных, свиньи всеядны. Большинство видов свиней обитает в лесах. Свиньи — хорошие пловцы. Бытует ошибочное мнение, что свиньи имеют пристрастие к валянию в грязи просто из любви к ней; на самом деле свиньи таким образом избавляются от кожных паразитов: высыхая, грязь отпадает вместе с паразитами. Также, грязевая корка защищает шкуру свиней от кровососущих паразитов типа комаров и мошки. Кроме того, валяние в грязи служит им для охлаждения организма в жаркую погоду.

Интеллект 
В ряде тестов на умственные способности, где анализировались возможности животных в решении разных задач, свиньи демонстрируют высокий результат как по параметру сообразительности, так и по параметру наблюдательности. И. И. Акимушкин вносит свиней в девятку умнейших животных.

Свиньи и человек 

По имеющимся данным, одомашнивание свиньи впервые произошло в Китае примерно в восьмом тысячелетии до нашей эры.

Домашняя свинья является одним из важнейших сельскохозяйственных животных. От убоя животного получают мясо, кожу, сало и различные фармакологические ингредиенты, в частности — панкреатин. Щетина свиньи издавна служила для изготовления кистей и малярных щёток. Карликовые породы домашней свиньи используют как лабораторных животных и содержат в качестве домашних любимцев.

Внутренние органы свиньи человек прямо или косвенно применяет при лечении собственных заболеваний, потому как организмы человека и свиньи схожи. Некоторые органы свиней можно использовать как трансплантант, однако массовое применение ксенотрансплантации пока невозможно из-за нерешённых проблем с реакцией иммунной системы человека на свиные трасплантанты. Тем не менее, использование свиных органов, по сравнению, например, с органами приматов, в медицине весьма перспективно. Приматы гораздо ближе к человеку эволюционно, но свинью легче вырастить, по размерам и физиологически свиные органы больше похожи на человеческие, меньше проблем с этической стороной вопроса.

Свиньи хорошо дрессируются, благодаря острому обонянию поддаются тренировке на поиск наркотиков, а также трюфелей. Их можно обучить подводному плаванию (несмотря на то, что свинья не обладает врождённым умением плавать).

Дикие представители семейства служат объектом охоты.

Искусственное осеменение свиней 
Анатомические особенности (влагалище без резких границ переходит в шейку матки) позволяют вводить осеменительный прибор, состоящий из полиэтиленового флакона с мягкими стенками вместимостью 150 мл и гибкого полиэтиленового катетера, в матку свиньи без визуального контроля и фиксации шейки матки через прямую кишку.

Классификация

Систематическое положение 
Традиционно свиньи вместе с пекариевыми и бегемотовыми включались в подотряд нежвачных (Nonruminantia), который, в свою очередь, относили к отряду парнокопытных (Artiodactyla). Как показали дальнейшие исследования, нежвачные образуют полифилетическую (искусственную) группу, поскольку бегемотовые оказались более близки к китообразным, которых в последнее время в соответствии с принципами филогенетической систематики рассматривают в одном отряде с парнокопытными (китопарнокопытные). Следующая кладограмма отображает отношения родственных свиньям таксонов между собой:

Внутренняя систематика 
База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database) признаёт 6 родов и 18 видов современных свиных.

Филогения 
Кладограмма свиных по данным сайта Mikko’s Phylogeny Archive (на основе McKenna & Bell, 1997, Liu, 2003 и Harris & Liu, 2007):

Религиозные взгляды на свиней 
В некоторых мировых религиях, таких как ислам или иудаизм, употребление в пищу свинины греховно, за исключением ситуаций, когда верующему в случае соблюдения запрета угрожает смерть от голода.

Паразиты, передающиеся человеку 

Поскольку представители семейства всеядны, в том числе склонны поедать падаль, дикие кабаны, а также их домашние сородичи, ведущие свободный образ жизни и самостоятельно добывающие пропитание, подвержены опасным паразитарным заболеваниям. Среди паразитарных заболеваний, передающихся от свиней к людям, можно выделить, в частности, такие гельминтозы, как трихинеллёз, энтеробиоз, анкилостомоз, трихоцефалёз. Недостаточно обработанное мясо свиньи становилось и становится в настоящее время причиной многих паразитарных и инфекционных недугов.

В культуре

См. также 
 Дикий кабан
 Домашняя свинья
 :Категория:Фильмы о свиньях

Примечания

Литература

Ссылки 
 Породы свиней
 Европа была колонизирована ближневосточными свиньями
 
 

 
Семейства млекопитающих